Moria může být:

 Moria (bible) – název biblického místa, kde měl Abrahám obětovat Izáka, a také návrší, kde stál Šalomounův chrám (podle židovské tradice Chrámová hora v Jeruzalémě)
 Moria (Lesbos) – řecká vesnice a uprchlický tábor u města Mytiléna na ostrově Lesbos
 Moria (Středozem) – fiktivní trpasličí jeskynní město ve Středozemi
 Moria (hra) – hra na hrdiny z roku 1975 hraná na síti PLATO
 Moria (jméno) – ženské jméno
 Morija (politická strana) – zaniklá politická strana v Izraeli
 moria (psychologie) – porucha nálady, nadnesenost, až nepřirozeně veselá nálada spojená s nemístným, neadekvátním a často vulgárním žertováním a obtěžováním okolí